Courcelles je název více míst:

 Courcelles (Charente-Maritime) – francouzská obec v departementu Charente-Maritime
 Courcelles (Doubs) – francouzská obec v departementu Doubs
 Courcelles (Loiret) – francouzská obec v departementu Loiret
 Courcelles (Meurthe-et-Moselle) – francouzská obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Courcelles (Nièvre) – francouzská obec v departementu Nièvre
 Courcelles (Belgie) – belgická obec v regionu Henegavsko
 Courcelles (Québec) – kanadská obec v provincii Québec
 Courcelles (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
součást názvu
 Courcelles-au-Bois – francouzská obec v departementu Somme
 Courcelles-Chaussy – francouzská obec v departementu Moselle
 Courcelles-de-Touraine – francouzská obec v departementu Indre-et-Loire
 Courcelles-en-Barrois – francouzská obec v departementu Meuse
 Courcelles-en-Bassée – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne
 Courcelles-en-Montagne – francouzská obec v departementu Haute-Marne
 Courcelles-Epayelles – francouzská obec v departementu Oise
 Courcelles-Frémoy – francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Courcelles-la-Forêt – francouzská obec v departementu Sarthe
 Courcelles-le-Comte – francouzská obec v departementu Pas-de-Calais
 Courcelles-lès-Gisors – francouzská obec v departementu Oise
 Courcelles-lès-Lens – francouzská obec v departementu Pas-de-Calais
 Courcelles-lès-Montbard – francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Courcelles-lès-Montbéliard – francouzská obec v departementu Doubs
 Courcelles-lès-Semur – francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Courcelles-Sapicourt – francouzská obec v departementu Marne
 Courcelles-sous-Châtenois – francouzská obec v departementu Vosges
 Courcelles-sous-Moyencourt – francouzská obec v departementu Somme
 Courcelles-sous-Thoix – francouzská obec v departementu Somme
 Courcelles-sur-Aire – francouzská obec v departementu Meuse
 Courcelles-sur-Blaise – francouzská obec v departementu Haute-Marne
 Courcelles-sur-Nied – francouzská obec v departementu Moselle
 Courcelles-sur-Seine – francouzská obec v departementu Eure
 Courcelles-sur-Vesle – francouzská obec v departementu Aisne
 Courcelles-sur-Viosne – francouzská obec v departementu Val-d'Oise
 Courcelles-sur-Voire – francouzská obec v departementu Aube
 Angluzelles-et-Courcelles – francouzská obec v departementu Marne
 Buire-Courcelles – francouzská obec v departementu Somme
 Montliot-et-Courcelles – francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Saint-Brice-Courcelles – francouzská obec v departementu Marne